Hollywood - indústria cinematográfica dos Estados Unidos da América 
 Hollywood (minissérie) - minissérie norte-americana lançada pela Netflix em 2020
 Hollywood (cigarro) - marca

Músicas
 Hollywood (canção de Jay-Z)
 Hollywood (canção de Madonna)
 Hollywood (canção de Marina and the Diamonds)
 Hollywood (canção de Michael Bublé)
 "Hollywood (Africa)" - canção de Red Hot Chili Peppers

Localidades
 Hollywood - distrito de Los Angeles, Califórnia
 Hollywood (Alabama)
 Hollywood (Flórida)
 Hollywood (Carolina do Sul)
 Hollywood Park, no Texas

Filmes
 Hollywood (1923) - filme mudo 
 What Price Hollywood? - filme de George Cukor exibido no Brasil como Hollywood

Desambiguação
Desambiguações de topônimos